Натуральне число 2049
 2049 рік до нашої ери
 2049 рік нашої ери